Сорн — кхмерская фамилия, а также топоним.

Топоним 
 Сорн (река) — река в Швейцарии.

Кхмерская фамилия 
 Сорн Давин (род. 1992) — камбоджийская тхэквондистка.
 Сорн Сивмей (род. 1995) — камбоджийская тхэквондистка.